NASDAQ-100 Open 2004 — профессиональный теннисный турнир, в 20-й раз проводившийся в Ки-Бискейне, Майами на открытых хардовых кортах. Мужской турнир входил в серию ATP Masters, а женский — в серию турниров 1-й категории WTA.

Соревнования были проведены на кортах Tennis Center at Crandon Park, с 24 марта по 4 апреля 2004 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 мужчины одиночки —  Андре Агасси
 женщины одиночки —  Серена Уильямс
 мужчины пары —  Максим Мирный /  Роджер Федерер
 женщины пары —  Магдалена Малеева /  Лизель Хубер

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Энди Роддик обыграл  Гильермо Корию со счётом 6-7(2) 6-3 6-1 — отказ.
 Роддик выиграл 1-й в сезоне и 13-й за карьеру одиночный титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Кориа сыграл 2-й в сезоне и 12-й за карьеру одиночный финал на соревнованиях тура ассоциации.

Женщины. Одиночный турнир 

 Серена Уильямс обыграла  Елену Дементьеву со счётом 6-1, 6-1.
 Уильямс выиграла 1-й одиночный турнир в сезоне и 24-й за карьеру в туре ассоциации.
 Уильямс победила на турнире третий год подряд.
 Дементьева сыграла 1-й в сезоне и 8-й за карьеру одиночный финал на соревнованиях тура ассоциации.

Мужчины. Парный турнир 

 Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт обыграли  Йонаса Бьоркмана /  Тодда Вудбриджа со счётом 6-2, 7-6(12).
 Блэк выиграл 1-й в сезоне и 15-й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Блэк победил во 2-й раз на турнире (первая победа в 1999 году совместно с Сэндоном Столлом).
 Ульетт выиграл 1-й в сезоне и 21-й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.

Женщины. Парный турнир 

 Надежда Петрова /  Меганн Шонесси обыграли  Светлану Кузнецову /  Елену Лиховцеву со счётом 6-2, 6-3.
 Петрова выиграла 1-й в сезоне и 5-й за карьеру парный титул на соревнованиях тура ассоциации.
 Шонесси выиграла 1-й в сезоне и 5-й за карьеру парный титул на соревнованиях тура ассоциации.

См. также 
 NASDAQ-100 Open

 ATP Тур 2004 года
 WTA Тур 2004 года

 Серия ATP Мастерс
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

США
Теннис
Март 2004 года
Апрель 2004 года
2004